La Supercoppa LEN (den.uff.: LEN Supercup), anche chiamata Supercoppa d'Europa, è una competizione pallanuotistica maschile per club organizzata dalla LEN che vede di fronte la più recente campione d’Europa e la più recente vincitrice della Euro Cup.

Fino al 2002 i campioni d'Europa sfidavano i vincitori della Coppa delle Coppe.

Albo d'oro

Vittorie per squadra

Vittorie per nazione

Collegamenti esterni

Supercoppa LEN